Ågerup Sogn henviser til flere artikler:
 Ågerup Sogn (Roskilde Kommune) – et sogn i Roskilde Kommune (tidl. Gundsø Kommune) og i Roskilde Domprovsti
 Ågerup Sogn (Holbæk Kommune) – et sogn i Holbæk Kommune og i Holbæk Provsti